Przewalski kan som auktorsförkortning betyda:

 Nikolai Przhevalsky
 Nikolai Mikhailovich Przhevalskiy

Robotskapade auktorsförkortningar